Khmercijfers worden in de Khmertaal in Cambodja gebruikt. De woorden voor 30 tot 90 zijn overgenomen uit het Yue (Kantonees). De woordvorm die gebruikt wordt voor getallen tussen 6 en 9 suggereert dat in Cambodja ooit een vijftallig systeem gangbaar was.

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! width="70"| Waarde in Khmer
! width="70"  | Waarde
! width="90"  | Woord
!| Uitspraak
|-
| ០ || 0 ||  សូន្យ  ||  sohn
|-
| ១ || 1 || មួយ  || muoy
|-
| ២ || 2 || ពីរ || pi
|-
| ៣ || 3 || បី || bei
|-
| ៤ || 4 || បួន || buon
|-
| ៥ || 5 || ប្រាំ || pram
|-
| ៦ || 6 || ប្រាំមួយ || pram muoy
|-
| ៧ || 7 || ប្រាំពីរ || pram pi
|-
| ៨ || 8 || ប្រាំបី || pram bei
|-
| ៩ || 9 || ប្រាំបួន || pram buon
|-
| ១០ || 10 || ដប់ || dop
|-
| ១១ || 11 || ដប់‌មួយ || dop muoy
|-
| ២០ || 20 || ម្ភៃ || ma'pei
|-
| ៣០ || 30 || សាម‌សិប || sam sep
|-
| ៤០ || 40 || សែ‌សិប || sai sep
|-
| ៥០ || 50 || ហា‌សិប || ha sep
|-
| ៦០ || 60 || ហុក‌សិប || hok sep
|-
| ៧០ || 70 || ចិត‌សិប || chet sep
|-
| ៨០ || 80 || ប៉ែត‌សិប || baet sep
|-
| ៩០ || 90 || កៅ‌សិប || kao sep
|-
| ១០០ || 100 || មួយ‌រយ || muoy roy
|-
| ១០១ || 101 || មួយ‌រយ‌មួយ || muoy roy muoy
|}

Getalsysteem
Khmer